Amerikaans acteur (1961): Bruce Thomas (acteur)
 Brits bassist (1948): Bruce Thomas (bassist)
 Australische triatleet : Bruce Thomas (triatleet)